Дени́с Святосла́вович Далидо́вич (; 28 мая 1993, Минск, Республика Беларусь) — белорусский хоккеист, игравший на позиции крайнего нападающего. Мастер спорта Республики Беларусь.

Биография 
Хоккеем начал заниматься в возрасте 5 лет в СДЮШОР «Юность». С 2008 по 2011 годы учился и продолжал занятия хоккеем в американском частном высшем спортивном заведении Шаттак Сент-Мари. С 2011 по 2013 выступал за  в . В 2012 году Далидович был выбран на драфте КХЛ минским «Динамо» под общим 89 номером.

Вернувшись в Белоруссию в 2013 году, заключил просмотровый контракт с минским «Динамо», выступающим в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но продолжил выступление за ХК «Юность-Минск», который состоит в белорусской Экстралиге. В составе «красно-синих» Денис получил серьёзную травму, из-за которой был вынужден пропустить часть сезона 2013/14, а также большую часть сезонов 2014/15 и 2015/16, перенеся две операции.

В сезоне 2016/17 продолжил карьеру в клубе «Металлург-Жлобин», где в четырёх матчах отметился двумя шайбами. В середине сезона перешел в французский , выступающий в первом дивизионе чемпионата Франции.

Сезон 2017/18 провел в Польской хоккейной лиге в составе «Подхале» и «Катовице».

В сборной 
В составе белорусской сборной Денис Далидович принимал участие в юниорском чемпионате мира (U-18) в ТОП-дивизионе 2010 года. Позже становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2012 года (первый дивизион) и молодёжного чемпионата мира 2013 года (первый дивизион).

Достижения 
 2011 —  Победитель первенства США среди юниоров до 18 лет
 2012 —  Серебряный призёр Чемпионата мира среди молодёжных команд до 20 лет (Дивизион 1А)
 2013 —  Серебряный призёр Чемпионата мира среди молодёжных команд до 20 лет (Дивизион 1А)
 2013 —  Победитель Кубка Республики Беларусь
 2014 —  Серебряный призёр Чемпионата Республики Беларусь
 2014 —  Серебряный призёр Кубка Республики Беларусь
 2018 —  Серебряный призёр Чемпионата Польши

Примечания

Ссылки 
 Денис Далидович — интервью для Комсомольская правда
 Денис Далидович — интервью для Goals.by

Хоккеисты Белоруссии
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Юниор» Минск
Игроки ХК «Динамо-Молодечно»
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Дюнкерк»
Игроки ХК «Подхале»
Игроки ХК «Катовице»